Hugo Pérez puede referirse a:

 Hugo Ernesto Pérez (1963-), futbolista estadounidense;
 Hugo Leonardo Pérez (1968-), futbolista argentino;
 Hugo Pérez Balderas (2002-), futbolista español;
 Hugo Pérez de la Pica (1974-), dramaturgo español;
 Hugo Pérez La Salvia (1922-2006), ingeniero e investigador venezolano;
 Hugo Pérez Cueva (1962-2021), político peruano.